Serock steht für Orte und einen Familiennamen:
 Joe Serock (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler

Orte in Polen:
 Serock, eine Stadt im Powiat Legionowski der Woiwodschaft Masowien
 Gmina Serock, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Legionowski der Woiwodschaft Masowien
 Serock (Pruszcz), ein Dorf der Gmina Pruszcz im Powiat Świecki der der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Serock (Firlej), ein Dorf der Gmina Firlej im Powiat Lubartowski der der Woiwodschaft Lublin
 Serock, der frühere Name von Srocko in der Gmina Mstów im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien